Слэш-обозначения Фейнмана (менее известное как слэш-обозначения Дирака) — удобное обозначение, придуманное Ричардом Фейнманом для полей Дирака в квантовой теории поля. Если A является ковариантным вектором (то есть 1-формой), то

 

используя соглашение о суммировании Эйнштейна, где γ — гамма-матрицы .

Тождества 
Используя антикоммутаторы гамма-матриц, можно показать, что для любого  и  ,

  ,

где  — единичная матрица в четырех измерениях.

В частности,

 

Дальнейшие тождества могут быть получены непосредственно из тождеств гамма-матрицы путем замены метрического тензора на внутренние произведения. Например,

 

где

  — символ Леви-Чивиты.

С четырьмя импульсами 
Часто используя уравнение Дирака и решая его для сечений, можно найти обозначение косой черты для четырёхимпульса. Используя базис Дирака для гамма-матриц,

 

и определение четырёхимпульса

 

получим

 

Аналогичные результаты имеют место в других базисах, таких как базис Вейля.

См. также 
 Основа вейля
 Гамма-матрицы

Примечания 

Ричард Фейнман
Спиноры
Квантовая теория поля